Éléonore zu Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, née à Munich, le  et morte à Wildbad Kreuth, le  est une princesse de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, devenue, par mariage en 1917, duchesse en Bavière.

Biographie
Éléonore Anna Lucie zu Sayn-Wittgenstein-Berlebourg est née à Munich en 1880. Elle est la fille de Franz zu Sayn-Wittgenstein-Berlebourg (1842-1909) et de Julia Cavalcanti d'Albuquerque de Villeneuve, de la maison des comtes de Villeneuve (1859-1930), mariés à Heidelberg en 1877. Elle a un frère aîné : Otto Konstantin (1878-1955), et une sœur cadette : Anna Luise (1884-1963).

Le , elle épouse à Munich Otto Victor II von Schönburg-Waldenburg, né à Potsdam, le , et mort au combat, près de Reims, le  lors de la Première Guerre mondiale. Sophie de Schönburg-Waldenburg, sœur d'Otto Victor, est une éphémère princesse consort d'Albanie en 1914. Éléonore et son mari Otto Victor n'ont pas eu d'enfants.

Veuve, Éléonore se remarie à Kreuth le  avec Louis-Guillaume en Bavière, chef de la branche ducale de sa maison depuis 1909. Son mari, né à Tegernsee le , est le frère cadet d'Élisabeth, reine des Belges.

Par son second mariage, demeuré également sans postérité, Éléonore devient duchesse en Bavière. Elle meurt à Kreuth, le , à l'âge de . Elle est inhumée à l'église Saint-Quirin à l'abbaye de Tegernsee. 

Le , un mois après la mort de son épouse, Louis Guillaume adopte son petit-neveu, le fils cadet du prince héritier Albert de Bavière (1905-1996), Max Emmanuel en Bavière, qui devient, à la mort de son père adoptif, en 1968, chef de la nouvelle branche cadette des ducs en Bavière.

Honneur 
  Dame d'honneur de l'ordre de Thérèse (Royaume de Bavière).

Ascendance

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 

Duchesse en Bavière
Récipiendaire de l'ordre de Thérèse
Naissance en avril 1880
Naissance à Munich
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès en février 1965
Décès à Kreuth
Décès à 84 ans
Personnalité inhumée dans l'église Saint-Quirin de Tegernsee